Jagdhausbach, auch Jagdhaus-Bach, ist der Name mehrerer Bäche:

 eines Zuflusses des Krebsbachs (Nebenfluss der Selke) im Unterharz, siehe Jagdhausbach (Krebsbach)
 eines Zuflusses des Brucher Bachs (Nebenfluss der Düssel) bei Wuppertal, siehe Jagdhausbach (Brucher Bach)